Non ci sto – album di Syria del 1996
 Non ci sto – singolo di Syria del 1996
 Non ci sto – singolo di Shablo, Marracash e Carl Brave del 2019